Муста́драк (, букв. дополнение) — один из типов сборников хадисов.
 Мустадрак аль-Хакима — сборник хадисов аль-Хакима ан-Найсабури (933—1015).
  — шиитский сборник хадисов , дополнение к книге Васаил аш-шиа.
 Мустадрак ат-таалиль — сборник хадисов Ахмада ибн Мухаммада аль-Халиля.
 Мустадрак Нахдж аль-Балага — шиитский сборник хадисов Хади Аль Кашифа аль-Гита, дополнение к Нахдж аль-балага.
 Мустадрак Сафинат аль-бихар — шиитский сборник хадисов Али Намази Шахруди.